Messier 90, een spiraalvormig sterrenstelsel
 Een verkeersweg:
 M90 (Denemarken), zie Hirtshalsmotorvejen
 M90 (Groot-Brittannië)
 M90 (Mashreq)